Tjärnatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärnatjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun,  (2,4 ha)
Tjärnatjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (12,5 ha)
Tjärnatjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn